Alteration (von lateinisch alterare „umstellen, verändern, versetzen“) steht für:

 Alteration (Musik), chromatische Veränderungen von Tönen in der Harmonielehre
 Alteration (Geologie), Umwandlung von Mineralen in einem Gestein in Sekundärminerale 
 Alteration Creek, Fluss im Bundesstaat Alaska (Valdez-Cordova), USA
 Alteration (Medizin), Veränderung, in der Regel eine Verschlechterung des Symptombildes

Siehe auch:
 Alternation
 Alternative (Begriffsklärung)